Ла Сорпреса има више значења:

 Ла Сорпреса (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сорпреса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сорпреса, Фраксион Сан Бернардо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сорпреса (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сорпреса (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сорпреса (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сорпреса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику